Ester de Cima é uma aldeia da freguesia de Ester, concelho de Castro Daire.

Festas e romarias 
 Santo António (fim de semana próximo de 13 de Junho)

Actividades económicas 
 Agricultura
 Pecuária
 Construção civil
 Comércio

Património cultural 
 Capela da Sra. da Conceição
 Capela de Sra da Piedade
 Capela da Sra da Agonia

Gastronomia 
 Carne assada no forno
 Presunto
 Enchidos

Colectividades 
 Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Ester de Cima

Aldeias do concelho de Castro Daire